Lista startów kosmicznych (1957–1960)
 Lista startów kosmicznych (2020)
 Lista startów kosmicznych (2021)